Тлапала има више значења:

 Тлапала (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлапала (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику